Landevejscykling for kvinder under Sommer-OL 2012 fandt sted søndag 29. juli. Løbet startede og sluttede på The Mall og var det samme som for mændene, men med to i stedet for ni runder på Box Hill. Marianne Vos var den stærkeste i tremandsudbruddet, der holdt hele vejen til målstregen og hun slog Lizzie Armitstead, som sikrede den første medalje til Storbritannien.

Resultater

Galleri

Kilder

Eksterne henvisninger 
 

Cykling under sommer-OL 2012
Kvindesport under OL